Червен-Бряг () — община в Болгарии. Входит в состав Плевенской области. Население составляет 36 185 человек (на 2005).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бресте
 Глава
 Горник
 Девенци
 Койнаре
 Лепица
 Радомирци
 Ракита
 Реселец
 Рупци
 Сухаче
 Телиш
 Червен-Бряг
 Чомаковци

Примечания

Ссылки 

Общины Плевенской области